Il singolare del torneo di tennis Bossonnens Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christo van Rensburg che ha battuto in finale Patrick Baur 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Renzo Furlan (primo turno)
 Stefano Pescosolido (quarti di finale)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 Lars Jonsson (primo turno)

 Christo van Rensburg (Campione)
 Patrik Kühnen (quarti di finale)
 Michiel Schapers (semifinali)
 Lars Koslowski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bossonnens Challenger 1991